De Grand Prix-wegrace van Australië 1999 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 3 oktober 1999 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Australië